Boenisch ist der Familienname folgender Personen:

Gustav Adolf Boenisch (1802–1887), deutscher Landschaftsmaler, Zeichner, Architekt und Landschaftsarchitekt
Jens Boenisch (* 1964), deutscher Hochschullehrer
Julia Boenisch (1962–2004), deutsche Journalistin und Autorin
Peter Boenisch (1927–2005), deutscher Journalist
Peter M. Boenisch (* 1971), deutscher Theaterwissenschaftler
Sebastian Boenisch (* 1987), deutsch-polnischer Fußballspieler
Tatjana Boenisch (geb. Batinic; * 1985), österreichisches Model

Siehe auch:
 Böhnisch, Bönisch